Восто́чный Лого́н (, ) — административный регион в Республике Чад.
 Административный центр — город Доба.
 Другие города — Бебеджиа, Баибокум.
 Площадь — , население —

География 
Регион Восточный Логон расположен на крайнем юге Чада. Название своё получил от реки Логон (река). На севере граничит с регионами Западный Логон и Танджиле, на востоке с регионом Мандуль. На западе границей региона является государственная граница Чада с Камеруном, на юге проходит государственная граница между Чадом и Центральноафриканской Республикой. Территориально регион соответствует находившейся здесь раньше префектуре того же названия.

Население 
Наиболее крупной этнографической группой в Восточном Логоне является народ сара (50 % от общего числа жителей). Проживают здесь также народности мбум, гор, нгула.

По вероисповеданию большинство жителей — христиане и анимисты.

Административное деление 
В административном отношении Верхний Логон подразделяется на 6 департаментов — Восточное Коу (состоит из 3 супрефектур: Бодо, Беджо и Бети), Западное Коу (3 супрефектур: Бебото, Баке, Добити), Монт-де-Лам (5 супрефектур: Баибокум, Бесао, Лараманай, Мбаикоро и Мбитои), Нья (5 супрефектур: Бебеджиа, Бебони, Коме, Мбику и Миандум), Нья-Пенде (4 супрефектуры: Горе, Бекан, Дония, Ямодо) и Пенде (3 супрефектуры: Доба, Кара и Мадана).

Экономика 
Важнейшими отраслями хозяйства региона Восточного Логона являются добыча нефти и выращивание хлопка.

Населённые пункты 
 Банга
 Бегада
 Бембура
 Бингеле
 Дамала
 Ири
 Конде
 Контжала
 Кулулу
 Пао
 Тимбери

Примечания 

Регионы Чада